Цыганештский Успенский монастырь (Монастырь Цигэнешть; ) — мужской монастырь Кишинёвской епархии Русской православной церкви в селе Цыганешты Страшенского района Молдавии.

История 
В 1725 году боярин Лупу Денку и крестьяне из сёл Цыганешты и Кобылка построили деревянный храм для укрытия в нём от набегов татар. В 1741 году возле храма уже был скит, в котором подвизались монахи. Первым настоятелем скита был Варфоломей, а после него — Авраам. В 1758 году татары разграбили скит. Монахи бежали, но по пути татары схватили игумена Самуила и отняли все ценные вещи и документы.

В 1820 году в Цыганештском ските были одна деревянная церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы, деревянная колокольня с тремя колоколами, 15 братских келий и одна наместническая, 6 домов для послушников. В 1846—1853 годах на месте прежнего деревянного храма построен новый летний каменный. 15 августа 1851 года его освятили в честь Успения Пресвятой Богородицы. На тот момент в ските проживало 9 насельников, было 10 деревянных келий и трапезное помещение. В 1860 году в ските подвизалось 12 насельников. В 1868—1874 годах на средства купца Христофора Каранжи Искрова возведён зимний Никольский храм. Тогда же построили каменный игуменский корпус, архондарик и братский корпус с погребом. В начале 1880-х годов построен новый каменный братский корпус. В 1900 году в ските было 10 насельников, к 1904 году их число возросло до 48. В 1904 году построен новый каменный братский корпус на 16 келий. На 1905 год в ските было две каменные церкви, колокольня, игуменский корпус с 4 кельями, два каменных братских корпуса на 12 и 16 келий, каменный трапезный корпус 10 кельями, кухня, большой каменный фонтан, малый фонтан, деревянный амбар, дом с погребом, сараи, хлева, каменный погреб для вин, два амбара для кукурузы и три водяные мельницы. В 1910 году построен сруб для паломников.

В 1918 году Цыганештский скит получили статус самостоятельного монастыря. Тогда в нём подвизалось 56 насельников, во владении монастыря было 110 десятин земли, в том числе озеро площадью 1 гектар, лесные угодья, пахотные земли, виноградники, овощные огороды. В 1940 году после присоединения Бессарабии к СССР советские власти отобрали у монастыря 500 гектаров леса. В 1941 году общая площадь монастырских земель составляла 130 гектаров, в монастыре проживало 34 насельника. В 1944 году советские власти отбирают ещё 64 гектара пахотных земель. В 1945 году в монастыре было 49 насельников, власти предпринимают первую попытку закрытия обители. С 1948 года власти обложили монастырь повинностями, которые увеличивались с каждым годом, а земли постепенно отбирались. К 1959 году в собственности обители остались только 7 гектаров земли, которые занимал сам монастырский корпус. 3 июля 1959 года монастырь закрыт властями. Иконы и книги были сожжены. 22 монаха отправились в Гербовецкий монастырь, 8 — в Каприянский, 9 — в сельские приходы, 1 — в семинарию, послушники отправлены по месту жительства, а игумена Иоакима заставили жить в родном селе Бравича под надзором властей. С 1961 по 1991 год в зданиях монастыря располагалась психиатрическая больница. В зимнем храме устроили больничные палаты, а в летнем — медицинский склад. Монастырское кладбище, где хоронили погибших во время Второй мировой войны солдат, было уничтожено.

8 сентября 1992 года община из 12 человек (2 монаха и 10 послушников) во главе с архимандритом Артемием (Бокшей) начинают возрождение обители. В том же году им вернули 49 гектаров земли. 26 августа 1993 года освящён престол Успенского храма, но работы по его восстановлению продолжались до 1998 года. Его освящение состоялось 21 мая 1998 года. В том же году начат ремонт Никольского храма. Его престол освящён 19 декабря 2000 года. Ремонтные работы продолжались до 2009 года. 1 ноября 2009 года Никольский храм был освящён. В том же году построена третья церковь, освящённая в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». В 2013 году в монастыре проживало 18 монахов.

Настоятели 

 Варфоломей ?
 Авраам ?
 Иеромонах Самуил
 Иеромонах Тарасий 1800—1804 и 1809—1811
 Иеромонах Феодосий 1804—1806 и 1811—1816
 Иеромонах Макарий 1806—1816?
 Иеромонах Арсений 1816—1829
 Иеромонах Даниил 1829—1835
 Иеромонах Мартирий 1835—1840
 Игумен Ириней 1840—1844
 Игумен Виктор 1844—1853
 Иеромонах Агафангел 1853—1859
 Иеромонах Владимир 1859
 Игумен Гедеон 1860—1872
 Иеромонах Синисий 1873—1875
 Игумен Августин 1875—1879
 Игумен Иоаникий 1880—1884
 Игумен Исайя 1884—1886
 Игумен Феодорит 1886—1892
 Иеромонах Себастьян 1892—1894
 Игумен Иоанн 1894—1897
 Иеромонах Макарий 1897—1898
 Архимандрит Анфим 1898—1890
 Игумен Синесий 1900—1909
 Игумен Феодосий 1909—1912
 Иеромонах Агафангел 1912—1916
 Иеромонах Августин 1916—1918
 Протосингел Досифтей Вырлану 1920 или 1921 — ?
 Архимандрит Иоаким (Бурля) 1940—1959
 Архимандрит Артемий (Бокша) 1992—1994
 Архимандрит Донат (Боубэтрын) 1994—1997
 Архимандрит Иринарх (Костру) с 1997

Примечания 

Монастыри Кишинёвской епархии
Монастыри Успения Богородицы
Страшенский район
Появились в 1725 году
Мужские монастыри
Православные монастыри Молдавии
XVIII век в Молдавии